

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Antau

Czechy 
 Otava – rzeka, dopływ Wełtawy

Finlandia 
 Otava – wyspa

Inne 
 Otava – fińskie wydawnictwo

Zobacz też 
 Ottawa